Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
Magnès, fils d'Éole ou de Zeus, héros éponyme de la Magnésie ;
 Magnès, fils d'Argos, père d'Hymen.
 Magnès est un poète comique grec du